Konstantyn III – cesarz rzymski 407-411
 Konstantyn III – cesarz bizantyjski 641
 Konstantyn III – król Szkocji 995-997
 Konstantyn III Lichudes – patriarcha Konstantynopola 1059-1063